2011 Голяма награда на Абу Даби е 3-то за Голямата награда на Абу Даби и 18-и кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 13 ноември 2011 година на пистата Яс Марина, Абу Даби, ОАЕ.

Резултати

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Абу Даби